Сезон 2011/2012 — 20-й сезон для «Эвертона» в Премьер-лиге, 58-й подряд и 109-й всего сезон, который клуб проводил в высшем дивизионе английского футбола, 113-й сезон команды в чемпионатах Англии, а также 115-й сезон во всех соревнованиях.

Первый официальный матч команда провела 20 августа 2011 года против «Куинз Парк Рейнджерс», последний — 13 мая 2012 года против «Ньюкасл Юнайтед».

По итогам сезона «Эвертон» занял седьмое место в чемпионате Англии, в Кубке Лиги дошёл до 4 раунда, а в Кубке Англии — до полуфинала. Таким образом, третий сезон подряд клуб не сумел пробиться в еврокубки.

Форма 
 Поставщик формы:  Le Coq Sportif
 Титульный спонсор:  Chang Beer

Состав

Основной состав

Игроки в аренде

Ушли по ходу сезона

Матчи

Товарищеские матчи

Премьер-лига

Кубок Лиги

Кубок Англии

Трансферы

Лето 2011

Пришли в аренду

Ушли из клуба

Ушли в аренду

Зима 2012

Пришли в клуб

Пришли в аренду

Ушли из клуба

Ушли в аренду

Статистика

Индивидуальная

Матчи и голы 

|-
|colspan="14"|Футболисты, которые завершали сезон в аренде в других командах:

|-
|colspan="14"|Футболисты, которые покинули команду по ходу сезона:

|}

Бомбардиры

Ассистенты

Матчи «на ноль»

Дисциплинарные показатели

Командная

Турнирная таблица

Премьер-лига

Общая статистика

Награды

Внутриклубные

Ежегодные награды, вручаемые по итогам сезона

Индивидуальные

Игрок месяца английской Премьер-лиги

Команда года по версии ПФА

Примечания

Ссылки 
 Статистика клуба в АПЛ на сайте Чемпионат.com: Командная статистика — Индивидуальная статистика — Календарь
 Информация о сезоне на сайте Everton Results

2011/2012
Эвертон